Osoby o tym nazwisku:
 Jamie Carragher – angielski piłkarz
 Matt Carragher – angielski piłkarz